Příjmení Hecht nese více různých osobností:

 Jochen Hecht – německý hokejový útočník
 Josef August Hecht – český lázeňský podnikatel a politik z Chebska
 Ladislav Hecht – československý tenista
 Raymond Hecht – německý oštěpař

Související články 
 Hecht (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení